Usurbil är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Usurbil ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Usurbil är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Havet är nära Usurbil norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Usurbil. Runt Usurbil är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián,  km nordost om Usurbil. Omgivningarna runt Usurbil är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien